Le tournoi de tennis de Palm Beach est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, disputée en tant qu'exhibition, se dispute à Palm Beach Gardens du 3 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Jaeger, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palm Beach
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1982
Palm Beach
Tennis aux États-Unis en 1982
Sport en avril 1982